JFR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Paamiut, Frederikshaab, Groenlandia
 JFR – Journal of Formalized Reasoning